Als Kathedrale von Newcastle upon Tyne werden bezeichnet
 die anglikanische St.-Nikolaus-Kathedrale, siehe Kathedrale von Newcastle upon Tyne (anglikanisch)
 die römisch-katholische St.-Marien-Kathedrale, siehe St.-Marien-Kathedrale (Newcastle upon Tyne)